Sofia af Grækenland (også stavet Sophia af Grækenland) kan henvise til flere personer:

 Sophie af Preussen (1870–1932) - gift med kong Konstantin 1. af Grækenland
 Sophie af Grækenland (1914–2001) - gift med prins Christoph af Hessen og efterfølgende med prins Georg Vilhelm af Hannover
 Sofia af Spanien (født 1938) - gift med kong Juan Carlos 1. af Spanien

Se også 
 Sophia